Kasteel Altena (Almkerk) in de huidige Nederlandse gemeente Altena
 Voormalig Kasteel Altena in de Nederlandse gemeente Delft
 Kasteel Altena (Kruibeke) in de Belgische gemeente Kruibeke
 Kasteel Altena (Moerkerke) in de Belgische gemeente Damme
 Kasteel Altena (Kontich) in Kontich